Operacija Ozren, ustaška operacija u BiH, 1942.

BiH:
 Ozren (planina u BiH)
 Ozren (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš

Srbija:
 Ozren (planina u Srbiji), planina u jugoistočnoj Srbiji, između Niša i Aleksinca